Ханна Элизабет Завец (; род. 21 августа 1985 года в Фицрое, Виктория, Австралия) — австралийская профессиональная баскетболистка венгерского происхождения, выступавшая в женской национальной баскетбольной лиге. На драфте ВНБА 2008 года не была выбрана ни одной из команд. Играла на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда. Чемпионка женской НБЛ (2011).

В составе национальной сборной Австралии она стала победительницей чемпионата Океании 2011 года в Австралии и чемпионата Океании 2013 года в Австралии и Новой Зеландии.

Ранние годы 
Ханна Завец родилась 21 августа 1985 года в городе Фицрой (Виктория), внутреннем городе-пригороде Мельбурна, в семье Питера и Марианны Завец, у неё есть два старших брата, Том и Кристиан.

Профессиональная карьера

Карьера в национальной сборной

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте fiba.com
 Профайл на сайте wnbl.com.au
 Профайл на сайте eurobasket.com
 Студенческая карьера в NCAA на сайте wyomingathletics.com

Баскетболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по баскетболу
Игроки «Бендиго Спирит»
Игроки «Буллин Бумерс»
Игроки ЖБК «Шопрон»
Игроки «Логан Тандер»
Игроки «Канберра Кэпиталз»